Паста (імовірно, від  — борошняна підлива) — однорідна кашоподібна закуска, найчастіше на основі вершкового масла, м'якого сиру тощо;
 Паста — у ресторанах цю назву також вживають як загальну для макаронних виробів та італійських страв з макаронами, однак таке її тлумачення офіційно не зафіксоване словниками;
 Зубна паста
 Томатна паста
 Паста ДОІ
 Паста (вугільні технології)
 Паста (лікарська форма)

Інше 
 Джудітта Паста (, до шлюбу — Джудітта Негрі, 1797—1865) — італійська співачка (мецо-сопрано).